Amphoe Phra Pradaeng (Thais alfabet: พระประแดง) is een district van de provincie Samut Prakan in Thailand. Dit district is op zijn beurt weer onderverdeeld in 15 tambon (gemeentes), te weten:

 

Phra Pradaeng
Samut Prakan (provincie)